

Niemcy 
 Mühlental – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Otnoga
 Smażyno

Zobacz też 
 Güldendorfer Mühlental
 Schöneck/Mühlental